Stover bezeichnet

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Stover (Kansas)
 Stover (Missouri)
 Stover (Pennsylvania)
 Stover (South Carolina)
 Stover (Virginia)
 Stover (West Virginia)

Personen:

 David Stover (* 1979), US-amerikanischer Rennfahrer
 Elias S. Stover (1836–1927), US-amerikanischer Politiker
 Jeff Stover (* 1958), US-amerikanischer Footballspieler
 John Hubler Stover (1833–1889), US-amerikanischer Politiker
 Matt Stover (* 1968), US-amerikanischer Footballspieler
 Matthew Stover (* 1962), US-amerikanischer Romanautor

Sonstiges:

 Stover (Rebsorte), eine Rebsorten-Neuzüchtung aus Kalifornien
 Stover Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller